Hernando est un prénom espagnol (équivalent en français à Fernand).

Prénoms de personnes 
 Hernando de Soto
 Hernando del Pulgar
 Hernando Colomb

Noms de personnes 
 Antonio Hernando (né en 1967), homme politique espagnol, 
 Francisco Hernando (1945-2020), homme d'affaires espagnol
 Luis Alberto Hernando (1977-), biathlète et athlète espagnol
 Rafael Hernando (1822-1888), compositeur espagnol
 Raymond Hernando (1954-2012), coureur cycliste français

Lieux 
 Comté de Hernando
 Hernando (Floride)
 Hernando (Mississippi)
 

Homonymie de toponyme